Доналдсон има више значења:
 Доналдсон (Пенсилванија)
 Доналдсон (Арканзас)
 Доналдсон (Минесота)